Джордан Томпсон:
 Томпсон, Джордан (род. 1997) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Томпсон, Джордан (род. 1994) — австралийский теннисист.